Меч меотский (или меч синдо-меотский, или меч типа Миция) — железный меч средней длины (60—90 см), производившийся меотами (в том числе синдами) в конце 1-го тысячелетия до н. э. Помимо меотов, эти мечи использовали соседние народы при завоевательных походах.

Общие сведения 
Основные отличительные характеристики:
 брусковидные мечи без крестовин;
 узкая датировка: V—II вв. до н. э.;
 длина от 600 до 900 мм;
 ширина клинка от 35 до 80 мм;

Эти мечи как самостоятельный «тип» мечей впервые выделил К. Ф. Смирнов.

Многочисленные находки, сделанные в меотских курганах, свидетельствуют:
 меотские мечи производились в достаточно больших количествах (в больших количествах присутствуют в меотских могильниках).
 меотские мечи были предметом торговли (обмена) с соседними народами. В частности, такие мечи (в небольших количествах) находят в тех местах, где древние аланы вели завоевательные походы.

С. П. Кожуховым сделан вывод, что мечи так называемого «синдо-меотского типа», господствовавшие на Северо-Западном Кавказе в V—III вв. до н. э., постепенно вышли из употребления во II в. до н. э. Далее при взаимодействии меотских и сарматских мастеров появляются новые, совместные формы оружия; так, длинный меч без металлического навершия и перекрестья, появившийся на Кубани в первые века н. э., в итоге объединил меотские (отсутствие металлического перекрестья) и сарматские черты (оформление рукояти).

Две версии о прототипе 
 К. Ф. Смирнов предположил, что прототипами мечей типа «меотских» послужили сарматские мечи, датируемые периодом VII—VI вв. до н. э.
 В 2004 году В. Р. Эрлих сделал иной вывод: прототипами синдо-меотских мечей послужили скифские мечи — акинаки, датируемые VI—V вв. до н. э.

Примечания

Литература 
 Эрлих В. Р., 1991. Меотские мечи из Закубанья // Древности Северного Кавказа и Причерноморья. М.
 Кожухов С. П., 1990. О двух традициях в развитии форм клинкового оружия Закубанья меото-сарматского времени (III в. до н. э. — III в. н. э.)
 Кожухов С. П., 1994. Вооружение и конское снаряжение у племен Закубанья меото-сарматского времени (III в. до н. э.— III в. н. э.)

Ссылки 
 Виды мечей

Античное оружие
Археологические артефакты
История Адыгеи
История вооружений
Мечи
Меоты
Холодное оружие по алфавиту
Европейские мечи
Европейские мечи по типам
Мечи Древнего мира